Чармигула Израилович Сиражудинов (Серажутдинов) (род. 19 июня 1993 года) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель легчайшего веса, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Обладатель Кубка России по ММА, чемпион СКФО по ММА (2018), чемпион Дагестана по боевому самбо, чемпион Евразии по FCF, мастер спорта по ММА.

Спортивные достижения 
 Чемпионат СКФО по ММА (Махачкала 2018) — ;
 Кубок России по ММА — ;
 Чемпионат Дагестана по боевому самбо — ;
 Чемпионат Евразии по FCF — ;
 Мастер спорта по ММА.

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Чармигула Серажутдинова на сайте Sherdog
 Профиль Чармигула Серажутдинова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана